Osiedla mieszkaniowe w Polsce:
 Osiedle Piastowskie w Białej Podlaskiej
 Osiedle Piastowskie w Gnieźnie
 Osiedle Piastowskie w Iławie
 Osiedle Piastowskie w Inowrocławiu
 Osiedle Piastowskie w Kętrzynie
 Osiedle Piastowskie w Kostrzynie
 Osiedle Piastowskie w Lublinie
 Osiedle Piastowskie w Piotrkowie Trybunalskim
 Osiedle Piastowskie – jednostka obszarowa Systemu Informacji Miejskiej Poznania 
 Osiedle Piastowskie w Poznaniu
 Osiedle Piastowskie w Radomsku
 Osiedle Piastowskie w Środzie Wielkopolskiej
 Osiedle Piastowskie w Świebodzicach
 Osiedle Piastowskie we Wrocławiu
 Osiedle Piastowskie w Zielonej Górze

Zobacz też: Osiedle Piastów, Osiedle Piastów Śląskich

Piastowskie